Долгинов — фамилия; имеет женскую форму Долгинова.
 Долгинов, Иосиф Исаакович (1872—1943) — русский архитектор.
 Долгинов, Шмая Шлемович (1917—2001) — российский астрофизик, лауреат Ленинской премии.

См. также 
 Долгин
 Долгиново